Joseph Smith (1805–1844) amerikai vallási vezető, a mormonizmus megalapítója
Joseph Smith labdarúgó, pályafutása alatt 243 élvonalbeli gólt lőtt